Britta Johanna Helena Johansson Norgren (ur. 30 marca 1983 w Bälinge) – szwedzka biegaczka narciarska. Jej największym sukcesem jest srebrny medal w sztafecie 4 x 5 km wywalczony na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 r. Zdobyła także brązowy medal w sztafecie podczas mistrzostw świata w Libercu. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, kiedy to zajęła 30. miejsce w klasyfikacji generalnej. Sześciokrotna zwyciężczyni klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

W kwietniu 2022 roku ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Dotychczas Norgren nie stawała na podium.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

FIS Worldloppet Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016: 8.
 sezon 2017: 14.

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013: 11.
 sezon 2014: 12.
 sezon 2014/2015: 3.
 sezon 2015/2016: 1.
 sezon 2016/2017: 1.
 sezon 2017/2018: 1.
 sezon 2018/2019: 1.
 sezon 2019/2020: 1.
 sezon 2021: 9.
 sezon 2021/2022: 1.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Urodzeni w 1983
Szwedzcy biegacze narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014